Le terme Tiblemont peut se référer à :

Toponymes

Lac Villebon, un plan d'eau douce de la ville de Val d’Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Tiblemont, un affluent de la rive Sud du Petit lac Obaska (lequel se déverse dans le lac Tiblemont), coulant dans le territoire de Val d’Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Thiéblemont-Farémont, une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.